Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Lionel Roux 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Richard Krajicek (Campione)
 Boris Becker (terzo turno)
 Marc Rosset (terzo turno)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Lionel Roux (semifinali)
 Patrick Rafter (semifinali)
 Martin Damm (quarti di finale)
 David Prinosil (quarti di finale)

 Daniel Vacek (primo turno)
 Magnus Norman (terzo turno)
 Alex Rădulescu (primo turno)
 Mikael Tillström (secondo turno)
 Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jeff Tarango (terzo turno)
 David Prinosil (terzo turno)
 Lionel Roux (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1997